Ördögi kör (latin: Circulus Vitiosus) – eredeti értelmében meghatározási vagy érvelési hiba egyik lehetséges formája
 Ördögi kör (magyar címváltozat: Afrika kincse) (Beat the Devil) – 1953-ban bemutatott angol-olasz-amerikai akcióvígjáték. Rendezte John Huston.
 Ördögi kör (Más sabe el diablo) – 2009-ben bemutatott amerikai televíziós filmsorozat